Charlton může být:

 Charlton County – okres ve státě Georgie v USA

křestní jméno
 Charlton Heston (1923–2008) – americký filmový herec

příjmení
 Bobby Charlton (* 1937) – anglický fotbalista, bratr Jacka Charltona
 Jack Charlton (1935–2020) – anglický fotbalista, bratr Bobbyho Charltona
 Manny Charlton (1941–2022) – skotský kytarista

Externí odkazy